Tonalá pode se referir a:
 Tonalá (Chiapas)
 Tonalá (Jalisco)
 Tonalá (Oaxaca) 
 Rio Tonalá
 Tonalá (Nicaragua)

Desambiguações de topônimos